Bret ist der Name folgender tropischen Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:

 Tropischer Sturm Bret (1981), erreichte im Süden Marylands das Festland
 Tropischer Sturm Bret (1987), kurzlebiger Sturm
 Tropischer Sturm Bret (1993), zog über Venezuela
 Hurrikan Bret (1999), Kategorie-4-Hurrikan, traf auf Texas
 Tropischer Sturm Bret (2005), kurzlebiger Sturm, traf bei Tuxpan auf Mexiko